Санта Марија Кортихо има више значења:

 Општина Санта Марија Кортихо (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Марија Кортихо (Санта Марија Кортихо, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику